W Polsce 
 Krajkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin 
 Krajkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Krajkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina 
 Krajkowo – gromada w powiecie sierpeckim

Zobacz też: Krajkowo-Budki, Krajków